The Burn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Burn (Waterproof, Louisiana), NRHP-ID: 82002798
 The Burn (Natchez, Mississippi), NRHP-ID: 79001280